Plaatsen en gebouwen
Villa Zegers, een verdwenen villa in Blerick, Limburg

Zie ook 
 Zeegers (doorverwijspagina)
 Segers (doorverwijspagina)
 Seghers, literatuurprijs